Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Étienne, sauf mention contraire en référence à Étienne protomartyr :
 la basilique Saint-Étienne de Bologne en Italie ;
 la basilique Saint-Étienne de Budapest en Hongrie, dédiée au fondateur et patron du pays ;
 la basilique Saint-Étienne près des murs de Jérusalem en Israël, bâtie à l’emplacement du martyre d’Étienne protomartyr ;
 la  de Lavagna en Italie ;
 la basilique Saint-Étienne-le-Majeur, à Milan en Italie ;
 l’église Saint-Étienne-le-Rond à Rome en Italie.

Autres édifices 
 L’ de Canzo en Italie est appelée « basilique » pour des raisons historiques, sans être pour autant une basilique mineure.
 La cathédrale historique Saint-Étienne de Paris en France peut aussi être appelée « basilique », en référence à son plan basilical ou à son importance spirituelle.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

~
Étienne